Антуан Гуан (; ) — французский ботаник.

Биография 
Антуан Гуан родился в Монпелье 15 ноября 1733 года. Основная научная работа Flora Monspeliaca, sistens plantas no. 1850 ad sua genera relatas, et hybrida methodo digestas; adjectis nominibus specificis, trivialibusque, synonymis selectis, habitationibus plurium in agro Monspeliensi nuper detectarum, et earum quae in usus medicos veniunt nominibus pharmaceuticis, virtutibusque probatissimis. Антуан Гуан умер в Монпелье 1 сентября 1821 года.

Научная деятельность 
Антуан Гуан специализировался на папоротниковидных, водорослях и на семенных растениях.

Основные научные работы 
 Hortus Regius Monspeliensis, sistens plantas tum indigenas tum exotica (1762).
 Flora Monspeliaca, sistens plantas no. 1850 ad sua genera relatas, et hybrida methodo digestas; adjectis nominibus specificis, trivialibusque, synonymis selectis, habitationibus plurium in agro Monspeliensi nuper detectarum, et earum quae in usus medicos veniunt nominibus pharmaceuticis, virtutibusque probatissimis (1765).
 Illustrationes et Observationes Botanicae, ad specierum historiam facientes seu rariorum plantarum indigenarum, pyrenaicarum, exoticarum adumbrationes, synonymorum… Cum iconibus ex naturae typo et magnitudine naturali ab auctore delineatis (1773).
 Herborisations des environs de Montpellier, ou guide botanique à l'usage des élèves de l'école  de santé… (1796).

Примечания

Литература 
 Benoît Dayrat (2003). Les Botanistes et la Flore de France. Trois siècles de découvertes, Publications scientifiques du Muséum national d’histoire naturelle: 690 p.

Ссылки 
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Antoine Gouan
 Virtual International Authority File: Antoine Gouan (1733—1821)

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции
Члены Французской академии наук